161 км — топоним в пост-СССР.

Россия 
 161 км — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Асиновском районе Томской области России. Входит в состав Новиковского сельского поселения.
 161 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 652744
 161 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 874938
 161 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 068022
 161 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 581943
 161 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 607857
 161 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 100529

Украина 
 161 км — пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога, линия	Павлоград 1 — Новомосковск-Днепровский. Код 452028
 161 км — пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога, линия Фёдоровка — Нововесёлая. Код 476412